Nikola Kalinić (* 5. ledna 1988, Solin, Chorvatsko) je chorvatský fotbalový útočník v současnosti hrající za AS Řím kde je na hostování z klubu Atlético Madrid. Též hraje za Chorvatskou reprezentaci.

Přestupy 

 z Hajduk Split] do Blackburn Rovers FC za 7 000 000 Euro
 z FC Blackburn Rovers do FK Dněpr za 6 000 000 Euro
 z FK Dněpr] do ACF Fiorentina za 5 500 000 Euro
 z ACF Fiorentina do AC Milán za 5 000 000 Euro (hostování)
 z ACF Fiorentina do AC Milán za 22 500 000 Euro
 z AC Milán do Atlético Madrid za 14 500 000 Euro
 z Atlético Madrid do AS Řím za 2 000 000 Euro (hostování)

Reprezentační kariéra 
Reprezentoval Chorvatsko v mládežnických kategoriích včetně U21.

Za A-mužstvo Chorvatska debutoval 24. 5. 2008 v přátelském utkání v Rijece proti reprezentaci Moldavska (výhra 1:0).

EURO 2008 
Zúčastnil se EURA 2008 v Rakousku a Švýcarsku, kde odehrál jeden zápas (proti Polsku, výhra 1:0).

EURO 2012 
Zúčastnil se i EURA 2012 konaného v Polsku a na Ukrajině, kde Chorvatsko skončilo se 4 body na nepostupovém třetím místě v základní skupině C za prvním Španělskem a druhou Itálií. Kalinić byl pouze náhradníkem a nezasáhl do žádného zápasu.

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz evropského Superpoháru (2018)

Reprezentační 
 1× účast na MS (2018 - stříbro )
 3× účast na ME (2008, 2012, 2016)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National-Football-Teams.com 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu , eu-football.info 

Chorvatští fotbalisté
Fotbaloví útočníci
Chorvatští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Hajduku Split
Fotbalisté Blackburnu Rovers
Fotbalisté HNK Šibenik
Fotbalisté FK Dnipro
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté NK Istra 1961
Fotbalisté Atlética Madrid
Fotbalisté AS Řím
Narození 5. ledna
Narození v roce 1988
Žijící lidé
Muži
Narození v Solinu
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2016
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2012
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2008